Tulipano Nero () fu l’appellativo usato nell’ambito militare sovietico in riferimento al velivolo Antonov An-12 (nome in codice NATO: Cub), impiegato per il trasporto e rimpatrio delle salme dei soldati caduti durante la guerra in Afghanistan del 1979-1989; trasporto detto, nel gergo militare: “carico 200”. Durante il conflitto furono in tutto 11 i Tulipani Neri operanti sugli aeroporti di Bagram, Kabul, Kandahar e Shindand ad essere abbattuti.

Nella cultura popolare 

Nella seconda metà degli anni ottanta, il termine assunse ulteriore notorietà anche grazie alla canzone Monologo di un pilota di "tulipano nero" (Monolog pilota «čërnogo tjulpana») del cantautore russo Aleksandr Rosenbaum, da lui pubblicato nella raccolta Doroga dlinoju v žizn’ e cantata in una serie di concerti a favore delle truppe direttamente nell’Afghanistan occupato. La medesima canzone fu utilizzata pure in una scena del celebre film di guerra italo-sovietico: Afghan Breakdown del 1990, con Michele Placido attore protagonista nei panni del maggiore dei paracadutisti Miša Bandura.

Nella memoria collettiva 

Col passare del tempo, per sineddoche, "Tulipano Nero" iniziò ad essere utilizzato sia come nome proprio, sia come simbolo in elementi scultorei di diversi monumenti ai caduti eretti negli ex paesi dell’Unione Sovietica per tenere viva la memoria collettiva del conflitto.

Note

Bibliografia

Cinematografia 
 Afghan Breakdown

Voci correlate 
 Carico 200 
 Carico 300
 Dedovshchina
 Guerra in Afghanistan (1979-1989)
 Aleksandr Rosenbaum

Collegamenti esterni 
  "Tulipano nero": perché i soldati sovietici in Afghanistan hanno chiamato così l'AN-12.
  Pilota di tulipani neri.

Canzoni contro la guerra
Espressioni comuni della lingua russa
Guerra in Afghanistan (1979-1989)
Guerre che coinvolgono la Russia
Terminologia militare
Terminologia nei trasporti